Адабашья́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Адабашьян, Александр Артёмович (род. 1945) — российский художник, актёр, сценарист.
 Адабашьян, Олег Гургенович (род. 1954) — руководитель аппарата Московской городской Думы.

См. также 
 Адабаш